Латвійська футбольна Вища ліга 2011 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона здобув Вентспілс.

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Сконто взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Латвії 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|10/13 листопада 2011

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 

2011
Латвія